Bäck är ett svenskt efternamn som 2018 bars av 3 465 personer. Bäck var ett vanligt soldatnamn.

Personer med efternamnet Bäck
 Abraham Bäck (1713–1795), kunglig livläkare
 Abraham Bäck (general) (1742–1822), fortifikationsofficer
 Axel Bäck (född 1987), utförsåkare
 Baltzar Bäck (död 1618), militär
 Daniel Bäck [född 1987), bandyspelare
 Elisabet Bäck, journalist, chefredaktör
 Håkan Bäck (född 1964), svensk dramatiker och teaterman
 Inge Bäck (född 1937), tecknare
 Johan Jakob Bäck (1824–1879), finländsk kirurg
 Johannes Bäck (1850–1901), finländsk präst och väckelseledare
 Kalle Bäck (född 1949), historiker
 Kalle Bäck (politiker), ordförande i Kristdemokratiska studentförbundet
 Kerstin Bäck (1943–2022), komiker, kommunpolitiker, traversförare
 Knut Bäck (1868–1953), tonsättare och pianopedagog
 Laila Bäck (född 1963), socialdemokratisk riksdagspolitiker från Dalarna
 Madeleine Bäck (född 1976), författare och journalist
 Maria Bäck (född 1980), regissör och manusförfattare
 Oskar Bäck  (född 2000), ishockeyspelare
 Robban Bäck (född 1985), trumslagare
 Sven-Erik Bäck (1919–1994), violinist och tonsättare
 Tomas Mikael Bäck (född 1946), finladssvensk poet och bibliotekarie
 Yngve Bäck (1904–1990), finländsk målare
 Greven i Bäck (Matthias Olavi Horn af Kanckas) (ca 1410–ca 1455), svensk präst
 Lars Eriksson i Bäck (1855–1925), liberal riksdagsledamot

Personer med efternamnet Baeck 
 Leo Baeck (1873–1956), en tysk rabbin och religionsvetenskaplig författare

Se även
 Beck (namn)

Referenser

Svenska efternamn
Soldatnamn